Rag steht für:

 Rag, ein Musikstück der Stilrichtung Ragtime
 Raga oder Rag, melodische Struktur in der klassischen indischen Musik

Person:
 Harry Rag (* 1959), deutscher Maler, Filmproduzent und Regisseur

 RAG steht für:
 Bahnhof Aglasterhausen, laut DS 100
 RAG Aktiengesellschaft, Ruhrkohle AG, deutscher Bergbaukonzern
 RAG-Stiftung, Abwicklung des subventionierten deutschen Steinkohlenbergbaus
 Ratsarbeitsgruppe beim EU-Ministerrat
 Real Academia Galega, galicisches Sprach- und Kulturinstitut
 Regentalbahn Aktiengesellschaft, Privatbahn in Süddeutschland
 Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, Gliederung innerhalb der SPD während der Weimarer Republik
 Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung der NSDAP, siehe Reichsstelle für Raumordnung
 Reichsarbeitsgericht in Leipzig (1926–1945)
 Repertorium Academicum Germanicum, Projekt zur Erforschung der Universitätsgeschichte im Mittelalter
 Resource Allocation Graph, formales Modell in der Informatik
 Restwegaufzeichnungsgerät (schweizerisch), siehe Unfalldatenspeicher
 Rheinische AG für Braunkohlebergbau und Brikettfabrikation, Bergbaukonzern in Köln, siehe Rheinbraun
 Ritual-Arts-Gruppen in Osttimor, siehe Bandenwesen in Osttimor
 Rohöl-Aufsuchungs AG, österreichische Erdöl- und Erdgasförderungsgesellschaft
 Rohwedder (Unternehmen), ehemalige Firma für Automatisierungstechnik
 Ruhrpott AG, deutsche Hip-Hop-Gruppe

Siehe auch:
 Rags (Begriffsklärung)
 Ragtime (Begriffsklärung)

Abkürzung